Quatermass steht für:

 Quatermass (Band), britische Band
 Quatermass (Album), Album der Band Quatermass
 The Quatermass Experiment (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1953)
 Das Quatermass-Experiment, Alternativtitel von Schock (1955), britischer Film von Val Guest
 Quatermass II, britische Fernsehserie (1955)
 Quatermass and the Pit (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1958–1959)
 Quatermass and the Pit, Originaltitel von Das grüne Blut der Dämonen, britischer Film von Roy Ward Baker (1967)
 Quatermass (1979), britische Fernsehserie 

Personen und fiktive Figuren:
 Bernard Quatermass, fiktiver britischer Wissenschaftler
 Martin Quatermass, Pseudonym von John Carpenter (* 1948), US-amerikanischer Filmschaffender

Siehe auch:
 Allan Quatermain, Romangestalt von Henry Rider Haggard.